Monte Redondo peut désigner :
au Portugal :
Monte Redondo, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Monte Redondo, paroisse civile de la municipalité de Leiria, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
Monte Redondo, paroisse civile de la municipalité de Torres Vedras, située dans le district de Lisbonne et la région Centre.